Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Almería na comunidade autónoma da Andaluzia.

Listas de municípios da Espanha

Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Almeria (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha